Luna (lateinisch für Mond) steht für:

 Luna, Mondgöttin im antiken Rom
 Silber, allegorisch in der Alchemie
 Luna (1995), spanischer Kurzfilm von Alejandro Amenábar
 Luna (2017), deutscher Spielfilm von Khaled Kaissar
 Luna (Apfel), eine neuere tschechische Apfelsorte
 Luna (ukrainische Band), eine ukrainische Band
 Luna (Lied) von Ana Gabriel, geschrieben von Juan Gabriel
 Luna (Name), Vor- und Familienname
 Luna (Orca), Schwertwal vor Kanada
 Luna (Programmiersprache)
 Luna (Roman), Werk von Julie Anne Peters (2004)
 Luna (Schiff, 1930), im National Register of Historic Places eingetragener Schlepper
 Luna (Schiff, 1991), deutsches Fahrgastschiff
 Luna (Schiff, 2010), Yacht
 den lateinischen Namen des Mondes
 die Benutzeroberfläche von Microsoft Windows XP (2001)
 einer Version der Linux-Distribution elementary OS, siehe Elementary OS#0.2 Luna
 Haus Luna, Familie des navarresischen Adels
 Luna-Devyat’ Mountain, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 AIDAluna, Kreuzfahrtschiff
 Amazon Luna, Cloud-Gaming-Dienst von Amazon

Personen:
 DJ Luna, niederländischer DJ und Musikproduzent
 Luna (deutsche Sängerin) (* 2002), deutsche Sängerin
 Luna (italienische Sängerin) (* 2002), italienische Sängerin
 María de la Paz Luna Félix (* 1962), mexikanische Badmintonspielerin
 Mario Luna (1935–2004), argentinischer Tangosänger
 Sandra Luna (* 1966), argentinische Tangosängerin

Raumsonden und Raketen:
 Luna-Programm, Serie sowjetischer Raumsonden (1963–1975)
 2K6 Luna, einen taktischen Raketenkomplex
 9K52 Luna-M, einen taktischen Raketenkomplex
 sowjetische Raketen, siehe FROG (Rakete)

Orte:
 Luna (Apayao), Stadtgemeinde in der Provinz Apayao, Philippinen
 Luna (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Luna (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj, Rumänien
 Luna (Italien), antike Stadt in Italien (modern „Luni“)
 Luna (La Union), Stadtgemeinde in der Provinz La Union, Philippinen
 Luna (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare, Rumänien
 Luna (Saragossa), Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien

Gewässer:
 Lake Luna, See in der Region Otago, Neuseeland
 Luna Lake, See in der Region Tasman, Neuseeland

LUNA steht als Abkürzung für:
 Leuchtendatei für Unfallfluchtnachforschungen, Datenbank des Bundeskriminalamts
 EMT Luna, eine Aufklärungsdrohne (Luftgestützte Unbemannte Nahaufklärungs-Ausstattung)

Siehe auch:
 Cerro Luna
 Deckname Luna
 Der Graf Luna, Roman von Alexander Lernet-Holenia
 La Luna (Begriffsklärung)
 Frau Luna, Operette von Paul Lincke
 Luna Park (Begriffsklärung)
 Luna (Radio), Schweizer Musiksender

LUNA